Сочитепетл има више значења:

 Сочитепетл (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сочитепетл (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику